Список станцій Українських залізниць

У